

Patronyme 

 Louis Nourrit (1780-1832) ténor français ;
 Adolphe Nourrit (1802-1839), ténor français ;
 Auguste Nourrit (1808-1853), ténor et directeur d'opéra français ;
 Nicolas Nourrit (1982-) auteur, compositeur et interprète français.